Enigma – miasto w USA, w stanie Georgia, w hrabstwie Berrien
 Enigma – niemiecka maszyna szyfrująca
 Enigma – rumuńsko-niemiecki zespół muzyczny
 Enigma – gra komputerowa
 Enigma – niezależne pismo artystyczne
 Enigma – brytyjsko-francuski film sensacyjny z 1983 roku
 Enigma – albański film fabularny z 1991 roku
 Enigma – film sensacyjno-wojenny z 2001 roku
 Әnígmә – manga z 2010 roku
 Enigma (Give a Bit of Mmh to Me) – singel Amandy Lear
 Enigma – album zespołu Ill Niño